Der Name Amalfitano bezeichnet folgende Personen:

 Joey Amalfitano (* 1934), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer
 Morgan Amalfitano (* 1985), französischer Fußballnationalspieler
 Romain Amalfitano (* 1989), französischer Fußballspieler